Pekel lahko pomeni:
 Pekel - pojem iz teologije

Pekel Lahko pomeni tudi ime nekaterih krajev v Sloveniji:
 Pekel pri Borovnici
 Pekel (Savinjska dolina)
 Pekel, Maribor
 Pekel, Trebnje
 Pekel, dolina/udornica na severnem pobočju Snežnika (Smrekova draga)